DWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Soalala (Madagascar)